In 2007 werd het zeventiende voetbalseizoen gespeeld van de Wit-Russische Vysjejsjaja Liha. De competitie werd gespeeld van 14 april tot 10 november. BATE werd kampioen.

 Na dit seizoen werd de competitie uitgebreid naar zestien clubs waardoor er slechts één club degradeerde.

Eindstand 

Er worden zowel Wit-Russische als Russische namen gebruikt, bv Dinamo Minsk gebruikt de Russische naam.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Wit-Russische voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2007